Горельник:

 Горельник — лесная территория с древостоем, погибшим от пожара; то же, что и гарь.
 Горельник — термоминеральный источник в Казахстане около Алма-Аты.
 Горельник — река в Казахстане, приток Малой Алматинки.